Marco Mathys, né le  à Derendingen, est un footballeur suisse. Il évolue au poste de milieu de terrain offensif au FC Saint-Gall.

Biographie 

Marco Mathys commence sa carrière dans son club formateur du SC Derendingen, avant de passer professionnel en 2006 au Concordia Bâle, en Challenge League (D2). En 2009, il est transféré au FC Biel-Bienne, toujours en D2.

En , il rejoint le FC Saint-Gall. Avec ce club il obtient la montée en Super League (D1) à l'issue de la saison. Lors de l'année 2013, il dispute 8 matchs en Ligue Europa avec cette équipe, inscrivant 3 buts.

En , il signe au FC Vaduz, où il remporte trois coupe du Liechtenstein. En 2019, il met un terme à sa carrière professionnelle et revient dans sa région, au FC Soleure, pensionnaire de  ligue.

Statistiques

Palmarès 
 Champion de Suisse de D2 en 2012 avec le FC Saint-Gall

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur suisse
Sportif soleurois
Joueur du FC Concordia Bâle
Joueur du FC Bienne
Joueur du FC Saint-Gall
Joueur du FC Vaduz
Naissance en juillet 1987
Naissance dans le canton de Soleure